Stadler Diamant bezeichnet einen Zugstyp bei folgenden Bahnen:

  Strecke Wohlen–Dietikon von Aargau Verkehr, siehe BDWM ABe 4/8
  Frauenfeld-Wil-Bahn, siehe FW ABe 4/8